Salicesi – abitanti di Godiasco Salice Terme
Salicesi – abitanti di Salice (Messina)
Salicesi – abitanti di Salice Salentino
Salicesi – abitanti di Salice Terme
Salicesi – abitanti di Sauze (Francia)